Proceder (album TSA)
 Proceder (album Chady)
 Proceder (film)